Леонид Петрович Малькевич () — советский государственный деятель, организатор железнодорожного транспорта СССР, Почётный железнодорожник СССР. Член КПСС 1939 года.

Биография 
Родился 14 октября 1909 года в посёлке станции Долгинцево Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии в семье железнодорожного кондуктора.

Окончил семилетку, школу ФЗУ вагоноремонтного завода и некоторое время работал там же и на паровозоремонтном заводе. Одновременно учился на рабфаке.

В 1933 году окончил Днепропетровский институт железнодорожного транспорта (вечернее отделение), получив специальность инженера путей сообщения.

 С 1933 года — начальник отдела механического оборудования и тяговых устройств Уфимского эксплуатационного района Самаро-Златоустовской железной дороги;
 С 1934 года — на Омской железной дороге: начальник группы механического оборудования и водоснабжения Акмолинского района, начальник вагонных участков ряда крупных железнодорожных станций;
 С 1936 года — начальник вагонной службы, заместитель начальника Свердловской железной дороги, заместитель начальника Пермской железной дороги;
 21.10.1940–22.09.1942, 27.09.1944–24.06.1948 — начальник Южно-Уральской железной дороги;
 1942-1944 работал в Воркуте в Главном управлени лагерями железнодорожного строительства Северо-Печерской железной дороги.
 С 1948 года — первый заместитель министра путей сообщения СССР;
 С 1956 года — заместитель председателя Государственного комитета по экономическим связям (ГКЭС) СССР;
 С 1958 года — полномочный представитель ГКЭС в ГДР;
 С 1961 года — советник по экономическим вопросам посольства СССР в ГДР и Румынии.

В 1970 году вышел на пенсию, персональный пенсионер союзного значения.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР 2-го созыва. Делегат XXII съезда КПСС (1961).

Умер 17 апреля 1982 года в Москве после тяжёлой болезни.

Сын - Владислав Леонидович Малькевич.

Награды 
 четырежды орден Ленина;
 Орден Трудового Красного Знамени;
 медали.

Примечания

Источники 
 
 
 Воспоминания - Страница 210. Николай Семенович Патоличев · 2008 ·

Ссылки 
 Малькевич Леонид Петрович в Свободной энциклопедии Урала.
 Руководители Печорской, Северо-Печорской железной дороги до объединения с СЖД в 1959 году: Малькевич Леонид Петрович.
 http://www.ihist.uran.ru/files/120-letie_G.K._ZhUKOVA_SBORNIK_STATEY.pdf

Заместители министров СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Родившиеся в Весёлотерновской волости
Инженеры СССР
Делегаты XXII съезда КПСС
Инженеры путей сообщения
Южно-Уральская железная дорога